Metamora ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Metamora (Illinois)
 Metamora (Indiana)
 Metamora (Michigan)
 Metamora (Ohio)